Ed Hughes est un nom pouvant désigner:

 (1880-1927), joueur de baseball américain
 (1927-2000), joueur américain de football américain
 (1938-2004), présentateur de nouvelles américain
 (né en 1968), compositeur britannique

Voir aussi

Hughes, Ed